До́и () — японская фамилия.

Известные носители:
 Дои, Ёити (род. 1973) — японский футболист, вратарь
 Дои, Ититаро (1887—1973) — японский сёгист, 1-й гендиректор Токийской ассоциации сёги
 Дои, Мика (род. 1956) — японская актриса озвучивания
 Дои, Мисаки (род. 1991) — японская теннисистка
 Дои, Пётр Тацуо (1892—1970) — первый японский кардинал
 Дои, Такако (1928—2014) — японский государственный деятель, председатель Палаты представителей парламента Японии.
 Дои, Такао (род. 1954) — японский астронавт.
 Дои, Такиро (род. 1970) — японский экономист
  (1920—2009) — японский психоаналитик, разработавший теорию амаэ.

См. также 
 Дои́ — коммуна во французском департаменте Эна
 DOI